«Аполон і Сцилла» () — прозаїчна казка, що входить у збірник новел "Farewell To Millitarie Profession"(1581), який написав єлизаветинський автор Барнабі Річ (1542–1617). Новела «Аполон і Сцилла» слугувала сюжетом до написання Вільямом Шекспіром його драматичної комедії «Дванадцята ніч, або Як вам завгодно».

Сюжет 
Герцог Аполон повертався додому у Константинополь після війни з турками, але негода в морі змусила його із військом зробити зупинку на острові Кіпр. Правителем острова був Понтус і мав він двох дітей сина Сільвіо та дочку Сциллу. Сцилла так палко закохалась у Аполона, що вирішила таємно поїхати за ним до Константинополя. Не маючи змоги їхати під своїм ім'ям, Сцилла умовила відданого слугу Педро допомогти їй. Педро домовився із капітаном корабля про відплив до Константинополя із нібито своєю сестрою. Коли вона прибула до Константинополя, то влаштувалась служником до герцога Аполона під ім'ям свого брата Сільвіо.

Сцилла вірно служила Аполону у вигляді чоловіка і кохала його, але той закохався у гарну вдову леді Джуліну і використовував Сциллу як посилача його любовних листів. Згодом леді Джуліна закохалась у прекрасного та розумного Сильвіо, як вона вважала і перестала приділяти увагу герцогу Аполону.

Цар Понтус і справжній Сильвіо не припиняли шукати втрачену Сциллу і в один прекрасний день Сільвіо прибув до Константинополя. Блукаючи по місту, Сільвіо натрапив на леді Джуліну, яка впізнала його, на подив Сильвіо, і покликала на ім'я. Тоді вони провели вечір разом.

Герцог Аполон не мав спокою і вирішив зробити пропозицію руки і серця леді Джуліні, але вона відмовила йому, бо вже не могла забути Сильвіо. Аполон сказав Сциллі, щоб та вмовила Джуліну вийти за нього. Коли Сцилла прийшла до Джуліни і почала її вмовляти, то вони не розуміли одна одну. Сцилла не знала, що Сильвіо у місті і що вже трапилось між ними, а Джуліна не могла повірити, що Сильвіо відмовляється від неї. Їх дискусію почув Аполон і був дуже розлючений тим, що він дізнався. Він хотів покарати Сциллу за те, що вона зробила дитину Джуліні і відмовляється від дитини і її матері. Сцилла впала на коліна і благала Аполона поговорити з леді Джуліною. Наодинці Сцилла показала Джуліні свої груди і доказала, що вона не може бути батьком її дитини, що вона кохає тільки Аполона. Тоді Джуліна розповіла все Аполонові. Він був надзвичайно здивований, що Сільвіо — це дочка Понтуса Сцилла. Аполон вибачався перед Сциллою за свої вчинки та сліпоту, а потім запропонував їй одружитися.
 
Ця подія була розголошена на всю Грецію. Справжній Сильвіо, який все шукав свою сестру у тих краях, був найщасливішою на землі людиною, що віднайшов її і він прибув до Константинополя. Після декількох днів свят і частувань, герцог Аполон нагадав Сильвіо про леді Джуліну, у якої була дитина від нього і той надзвичайно задоволений життям, що все у нього вийшло, возз'єднався з сім'єю.

Примітки 

Англійська література